Il governatore – film del 1939 diretto da Viktor Tourjansky
 Il Governatore – personaggio del fumetto The Walking Dead e della serie televisiva omonima